Albert I de Prato (vivia ja el 1048-esmentat per darrer cop el 1077) fou comte (probablement amb seu principal a Prato, ciutat fundada per ell mateix o sorgida entorn d'un castell) vers la meitat del , successor del seu pare Ildebrandino I comte en els feus, principalment situats a la regió de Pistoia. El 1068 va participar amb son germà a una assemblea judicial celebrada per la marquesa Beatriu de Toscana a Lucca. Aquesta marquesa és esmentada en un document del 1070 com a vídua del comte Gerard i encara era viva el 1092. El van succeir els seus fills Albert II de Prato i Ildebrandino III de Prato. Probablement va deixar també una filla, Adagelita o Adeleita (esmentada per darrer cop el 1098), casada amb Ugo di Enrico de la família dels comtes d'Arezzo.

Comtes de Prato